SXA steht für:
 Sialum Airport (IATA-Code), Sialum, Distrikt Tewae-Siassi, Morobe Province, Papua-Neuguinea
 Southern Cross Aviation (ICAO-Code), US-amerikanische Fluggesellschaft

Abkürzung